Jacques Leroy (aartsbisschop), Frans aartsbisschop
 Jacques Leroy (parlementslid), Belgisch politicus
 Jacques Leroy (SS), Belgisch collaboreur
 Jacques Leroy (zanger), Frans zanger
 Jacques Leroy (acteur)